Cunitz ist der Familienname folgender Personen:

 August Eduard Cunitz (1812–1886), deutsch-französischer evangelischer Theologe
 Heinrich Cunitz (1580–1629), Arzt in Schlesien
 Maria Cunitz (1610–1664), Astronomin
 Maud Cunitz (1911–1987), britisch-deutsche Opern-, Operetten-, Lied- und Konzertsängerin
 Olaf Cunitz (* 1968), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:
 Kunitz
 Kunice